Guájar puede referirse a:

Lugares 
En España
 Guájar Alto, localidad del municipio de Los Guájares, en la provincia de Granada.
 Guájar Faragüit, localidad del municipio de Los Guájares, en la provincia de Granada.
 Guájar Fondón, localidad del municipio de Los Guájares, en la provincia de Granada.